Loeffel ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Loeffel (1892–1981), Schweizer Lied-, Konzert- und Opernsänger
 Romain Loeffel (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler